Die Prva Makedonska Liga 2021/22 war die 30. Saison der höchsten nordmazedonischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 10. August 2021 und endete am 15. Mai 2022.

Titelverteidiger ist KF Shkëndija.

Modus 
FK Bregalnica Štip, FK Skopje, sowie Relegationssieger GFK Tikveš Kavadarci waren an Stelle von Pokalsieger Sileks Kratovo, sowie Vardar Skopje und FK Belasica Strumica aufgestiegen. Diese zwölf Vereine spielten jeweils dreimal gegeneinander, sodass jedes Team 33 Spiele zu absolvieren hatte. Die beiden letzten Vereine stiegen direkt ab, die Teams auf den Plätzen neun und zehn spielten in der Relegation um den Klassenverbleib.

Mannschaften

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 2. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)für Meisterschaft, Conference League Plätze, Relegation und Abstieg zählt der direkte Vergleich

Kreuztabelle

Relegation 

|}

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle macedonianfootball.com (englisch)
 Tabelle auf soccerway.com

Einzelnachweise 

2021
Fußballsaison 2021/22